A Funny Story – film del 1900 diretto da Jack Smith
 A Funny Story – film del 1905 diretto da Jasper Redfern
 A Funny Story – film del 1910 diretto da Frank Wilson
 A Funny Story – film del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America